Marlboro (cigarro) - marca de cigarro
Marlboro Man

 DJ Marlboro
 Marlboro College

Topônimos
Marlboro (New Jersey)
Marlboro (New York)
Marlboro (Vermont)
Marlboro (Virginia)
Upper Marlboro (Maryland)
Condado de Marlboro (Carolina do Sul)
Marlboro (Gauteng), nome de um subúrbio de Sandton na província de Gauteng, África do Sul.

Ver também 

Desambiguação